Suminek peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Suminek, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Suminek, un village de la voïvodie de Lublin